State College ist der Name folgender Orte:

 State College (Antigua), Ortslage im Saint John’s Parish auf Antigua, Antigua und Barbuda
 State College (Pennsylvania), Borough im Centre County, Pennsylvania, Vereinigte Staaten

State college steht für:

 eine amerikanische Hochschulform, siehe State university system